Pfarrkirche St. Ulrich steht für:
 allgemein eine Kirche zu Ehren des Hl. Ulrich mit Pfarrsitz, siehe Ulrichskirche

 Pfarrkirche St. Ulrich in Gröden, Südtirol (Zur Erscheinung des Herrn)
 Pfarrkirche St. Ulrich bei Steyr, Oberösterreich